Abgeordnetenhaus steht für:
 Abgeordnetenhaus von Berlin, Berliner Landesparlament
 Preußisches Abgeordnetenhaus (1855–1918)
 Abgeordnetenhaus (Österreich) (1867–1918)
 Abgeordnetenhaus von Bosnien und Herzegowina, 2. Kammer des Parlaments
 Abgeordnetenhaus (Tschechien), Unterhaus des tschechischen Parlaments
 Abgeordnetenhaus (Mexiko), 2. Kammer des mexikanischen Parlaments

Siehe auch:
 Repräsentantenhaus